mowa zależna (gramatyka)
 mowa zależna (literatura)
 mowa zależna w języku angielskim